Quintus Martius Rex néven a következő személyek ismertek:
 Quintus Martius Rex – az Aqua Martia építtetője, praetor i. e. 144 és i. e. 140 között
 Quintus Martius Rex – az i. e. 118. év consulja, az előbbi fia
 Quintus Martius Rex – az i. e. 68. év consulja, az előbbi unokája